Дом-музей Н.М. Рубцова — музей поэта Николая Рубцова, филиал Тотемского музейного объединения.

Описание 
Расположен в селе Никольское Тотемского района Вологодской области в деревянном двухэтажном здании XIX века. Бывший детский дом, в котором Николай Рубцов жил и учился с октября 1943 года до июня 1950 года. Музей открыт к 60-летию со дня рождения поэта. Хотя открытие состоялось в августе 1990 года, официальная дата — 13 января 1996 года.

Адрес музея: с. Никольское, ул. Рубцова, 18.

Экспозиции 
В первом зале музея рассказывается о селе и истории Никольской земли. Во втором раскрывается тема военного детства поэта. В третьем — рассказ о его скитальческой жизни. В четвёртом зале размещена выставка детского изобразительного искусства.

Примечания

Ссылки 
 Музей Н. М. Рубцова в с. Никольское // Администрация Тотемского муниципального района
 Дом-музей Н. М. Рубцова // Сельский туризм в России

Музеи Вологодской области
Тотемский район
Рубцова